Stanisław Szymaszek ist der Familienname von:

 Agnieszka Szymaszek, polnische Bergsteigerin und Journalistin
 Slawomir Szymaszek (* 1973), polnischer Fußballspieler
 Stanisław Szymaszek (* 1947), polnischer Politiker und ehemaliger Bürgermeister von Police (Woiwodschaft Westpommern)